Fred Williams peut faire référence à :
 Fred Williams (1926-2013), pilote de moto gallois, champion du monde de speedway en 1950 et en 1953 ;
 Fred Williams (1927-1982), peintre australien ;
 Fred Williams (1938-), acteur allemand ;
 Fred Williams (1956-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Fred Williams (1957-), entraîneur américain de basket-ball.